Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях принимали участие 44 спортсменки из 33 стран. 

Олимпийская чемпионка 2008 и 2012 годов в данной дисциплине китаянка Го Вэньцзюнь в Рио заняла только 30-е место в квалификации, фактически потеряв шансы на попадание в финал уже после третьей серии выстрелов.

Золото выиграла 25-летняя китаянка Чжан Мэнсюэ, вышедшая в финал только с 7-го места. Второй стала 19-летняя россиянка Виталина Бацарашкина, которая выиграла квалификацию, а бронза досталась 20-летней гречанке Анне Коракаки. Китаянки выиграли золото в этой дисциплине 4-й раз за последние 5 Олимпиад.

Призёры

Изменения в формате 
В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Все стрелки выполняют две серии по три выстрела, после чего начинаются одиночные серии. После каждого второго выстрела из дальнейшей борьбы выбывает один из финалистов. После 18-ти выстрелов остаются два стрелка, которые выполняют ещё по два выстрела. Спортсмен, набравший наибольшее количество очков, становится обладателем золотой медали.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Квалификация 
В квалификационных соревнованиях спортсменки выполняют 4 серии по 10 выстрелов за 50 минут. Каждый выстрел может принести целое число очков, максимум 10, таким образом, максимальная сумма очков — 400. В финал выходят 8 спортсменок, показавших лучший результат. При равенстве очков выше стоят спортсменки с большим количеством попаданий во «внутреннюю» 10-ку.

Финал 
В отличие от предыдущей Олимпиады, результат в квалификации не учитывается — спортсменки начинают стрелять, имея на счету 0 очков. В первых двух сериях финала спортсменки выполняют по три выстрела. Далее начинается выбывание спортсменок. После каждого второго выстрела стрелок, набравшая наименьшую сумму баллов за все предыдущие серии, прекращает борьбу за первое место. После 8 серий остаются две спортсменки, которые выполняют ещё по два выстрела. Стрелок, набравшая наибольшую сумму баллов, становится обладателем золотой медали. В каждом выстреле счёт идёт на десятые, максимум за выстрел можно набрать 10,9 очка, таким образом, за 20 выстрелов максимум можно набрать 218,0 очка.

Примечания

Ссылки 
 Стрельба на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF)